David Brand (1902–1975) – brytyjski arystokrata, oficer i krykiecista, 5. wicehrabia Hampden
 David Brand (1912–1979) – australijski polityk, premier Australii Zachodniej
 David Brand (1923–1996) – brytyjski prawnik i polityk, sędzia
 David Brand (ur. 1951) – angielski piłkarz i trener